Ginestar (Ribera d'Ebre), vila i municipi a la comarca de la Ribera d'Ebre 
 Ginestar (Sant Gregori), poble al municipi de Sant Gregori (el Gironès)
 Ginestar (Castellar de la Ribera), masia al municipi de Castellar de la Ribera al vessant sud de la vall de la Ribera Salada a l'alçada del Molí de Querol 
 Can Ginestar, edifici emblemàtic d'estil modernista a Sant Just Desvern (el Barcelonès)
 Serra del Ginestar, serra al municipi de Sant Feliu de Llobregat a la comarca del Baix Llobregat, amb una elevació màxima de 277 metres
 Serra de Can Ginestar, serra a cavall dels municipis de Porqueres i Sant Miquel de Campmajor (el Pla de l'Estany)